Футбольная лига ОАЭ 1995/1996 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1995/96 на сайте rsssf.com  

1995/1996
ОАЭ
ОАЭ
1995 год в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996